Hayesville ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Hayesville (Iowa)
 Hayesville (North Carolina)
 Hayesville (Ohio)
 Hayesville (Oregon)
 Hayesville (Pennsylvania)
 Hayesville (Tennessee)